Lamela pode se referir a:
 Lamela - placa de vidro para observação em microscópios.
 Lamela (anatomia) - estrutura presente em várias espécies de animais.
 Lamela (micologia) - estrutura presente nos fungos.

Desambiguação